Серо Кемадо има више значења:

 Серо Кемадо (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Кемадо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Кемадо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Кемадо, Лос Лара (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику